Campeonato Mundial de Badminton de 2006 - Simples Masculino
Campeonato Mundial de Badminton de 2006 - Duplas Masculinas
Campeonato Mundial de Badminton de 2006 - Simples Feminino
Campeonato Mundial de Badminton de 2006 - Duplas Femininas
Campeonato Mundial de Badminton de 2006 - Duplas Mistas

Primeiras Rodadas

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Finais

Campeonato Mundial de Badmínton de 2006
Competições de badmínton feminino